Комитет национального освобождения:
 Французский комитет национального освобождения — политический орган центральной французской власти в 1943—1944 годах.
 Комитет национального освобождения (Италия) — итальянская подпольная общественно-политическая организация в 1943—1945 годах.
 Польский комитет национального освобождения — временный орган исполнительной власти Польши в 1944 году.